Ein Sportministerium ist ein Ministerium, das sich mit den Agenden der Leibeserziehung, dem Schulsport, wie auch dem Leistungssport und der Volksgesundheit beschäftigt. Das Portefeuille ist eng verwandt mit den Agenden eines Gesundheitsministeriums, Bildungsministeriums oder mit sozialen Angelegenheiten. Daneben findet sich Verbindung mit dem Verteidigungsministerium, etwa, wenn viele Leistungssportler aus dem Heeressport kommen, wo sie nach der Sportlaufbahn ein berufliches Auskommen haben (Beispiele: Österreich, Schweiz). In der Bundesrepublik Deutschland wird in Folge eines Reichstagsbeschlusses vom Februar 1914 im Bund (wie in der Weimarer Republik und der NS-Zeit) die Funktion vom Innenminister ausgeübt. Der Zuschnitt der Zuständigkeit in den einzelnen Bundesländern ist sehr verschieden, wird aber teilweise durch ein Sportfördergesetz geregelt.

Liste

Historische Behörden 
nach Auflassung:
 : Ministry of Community Development, Youth and Sports, 2012 als Social and Family Development

Literatur 
 André-Noël Chaker, Council of Europe: Good Governance in Sport: A European Survey – Making democratic institutions work. Culture and Sport. Council of Europe, 2004, ISBN 978-92-871-5506-1 (Vorgängerarbeit: André-Noël Chaker, Conseil de l’Europe: Study on National Sports Legislation in Europe Sport Council of Europe, Strasbourg 1999, ISBN 978-92-871-3833-0).

Einzelnachweise 

Liste (Ministerien)